Anna Glitz é uma modelo brasileira que venceu o concurso de Miss Brasil Internacional em 1984.

Anna competiu no Miss Rio de Janeiro, mas perdeu o título para Valéria Freire Pereira. Escolhida para representar o Brasil no Miss Internacional, realizado em Yokohama, Japão, foi uma das quinze semifinalistas. Anna trouxe para o Rio de Janeiro o terceiro título de Miss Brasil Internacional.

Misses do Brasil